Сербия на детском конкурсе песни Евровидение участвовала 14 раз (за исключением однократного участия в союзе с Черногорией). Лучшие результаты проявлялись в 2007 и 2010 годах. В 2007 году Невена Божович с песней «Piši mi» заняла 3 место, получив 120 баллов, а в 2010 году Соня Шкорич с песней «Чаробна ноч» также смогла занять 3 место, набрав 113 баллов.

В 2011 году Сербия решила покинуть конкурс. 6 июля сербская телекомпания PTC, транслирующая конкурс в Сербии, сообщила, что они возьмут перерыв как минимум на год по разным причинам, включая и финансовые.

С 2014 года, Сербия вновь участвует в конкурсе.

Участники 
  Победитель
  Второе место
  Третье место
  Четвертое место
  Пятое место
  Последнее место
  Не участвовала или была дисквалифицирована
  Несостоявшееся участие

Голоса за Сербию (2006 −2018)

Примечания

Комментарии

Источники 

«Детское Евровидение» по странам
Музыка Сербии